Annibale Padovano (1527-1575), compositeur et organiste italien ;
 Gualtiero Padovano, peintre italien du  ;
 Lauro Padovano, peintre et enlumineur italien ;
 Michele Padovano (né en 1966), footballeur italien.